На територији Естоније налази се укупно 47 насељених места са званичним административним статусом града. Од тога свега три града имају више од 50.000 становника, и то Талин (430.000), Тарту (око 100.000) и Нарва (62.000 становника). Чак 33 званична града имају мање од 10.000 становника.

Листа градова 

* Градови који су делови већих општина.

Бивши градови 
Насеља која су изгубила званичан статус града у Естонији:
 Ахтме (-{Ahtme}-), 1953–1960, 1993–1995, инкорпориран у град Кохтла-Јарве;
 Ивангород (-{Jaanilinn}-), 1617-1649, првотно уједињен са Нарвом, од 1945. у саставу Русије;
 Мустла (-{Mustla}-), 1938-1979, враћена на ниво полуурбаног насеља;
 Ниме (-{Nõmme}-), 1926-1940, инкорпориран у Талин;
 Печори (-{Petseri}-), од 1776, у границама Русије од 1945;
 Томпеа (-{Toompea}-), 1248/1265/1288-1785, 1796-1878, инкорпориран у Талин;
 Вана-Парну (-{Vana-Pärnu}-), 1251-1617, инкорпориран у Парну.

Види још 
 Административна подела Естоније
 Општине Естоније

Референце 

Е